Abbott Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Abbott Island, Antarktis,

Australien 

 Abbott Island (ö i Australien), Northern Territory, 

Robotskapade Australienförgreningar